Далматин:

 Далматин — порода собак.
 Далматин, Антон — хорватский издатель глаголических книг в реформационном духе.
 Далматин, Юрий (ок. 1547—1589) — словенский священник-протестант, богослов, переводчик.